Dolichomitra är ett släkte av bladmossor. Dolichomitra ingår i familjen Lembophyllaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Dolichomitra